De DFB-Pokal 2016–2017 was de 74e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het knock-outtoernooi begon op 19 augustus 2016 en eindigde op 27 mei 2017 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn. Borussia Dortmund won in de finale met 2–1 van Eintracht Frankfurt en won zodoende de beker voor de vierde keer in haar historie.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Bundesliga 2016/17
 2. Bundesliga 2016/17

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17